Einar Olsson je ime več osebnosti:

 Einar Olsson (glasbenik)
 Einar Olsson (hokejist)
 Einar Olsson (smučarski skakalec/nogometaš)